Zhang Ping (1917–1986) – chiński aktor,
 Zhang Ping (ur. 1946) – chiński polityk,
 Zhang Ping (ur. 1953) – chiński pisarz,
 Zhang Ping (ur. 1982) – chińska siatkarka.